Tohumeta steht für:

 Tohumeta, Suco in der Gemeinde Aileu, Osttimor
 Tohumeta (Aldeia), Aldeia in dem Suco Tohumeta
 Tohumeta (Ort), Dorf in dem Suco Tohumeta